

Geografia 
 Epi – città della Repubblica Democratica del Congo
 Epi – isola di Vanuatu

Sigle 
 Echo-planar imaging – sequenza di eccitazione per l'imaging a risonanza magnetica
 Indice di sostenibilità ambientale
 Europrop International GmbH (EPI), una azienda in joint venture Europea costituita da Industria de Turbo Propulsores, MTU Aero Engines, Rolls-Royce plc e Snecma per la realizzazione del motore Europrop TP400.
 Exploding Plastic Inevitable – spettacolo organizzato da Andy Warhol con la partecipazione dei Velvet Underground e Nico

Codici 
 EPI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Epi (Vanuatu)
 epi – codice ISO 639-3 della lingua epie

Ingegneria 
 Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, o semplicemente, indice di prestazione energetica (EPi)

Sport 
 Epi – soprannome di Juan Antonio San Epifanio, cestista spagnolo

Altro 
 EPI – targa automobilistica della provincia di Piotrków Trybunalski (Polonia)
 Epi – Soprannome del cantante mongolo Enkhjargal Dandarvaanchig

Altri progetti